Супруновский сельский совет () — входит в состав
Белопольского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Супруновка
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Супруновка 
 с. Беликовка 
 с. Анновка-Терновская 
 пос. Лидино 
 с. Першотравневое

Примечания